Hoffeld peut faire référence à :
 Hoffeld, commune allemande de l'arrondissement d'Ahrweiler, en Rhénanie-Palatinat ;
 Hoffeld, commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein.